Diabetes Fonds, een Nederlandse instelling voor het voorkomen of genezen van diabetes mellitus
DFN, Diemer Kredit, een van de merknamen van de DSB Groep
<dfn> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen